Кумер () — английская фамилия.

Известные носители 
 Кумер, Джо (1917—1979) — игрок в американский футбол.
  (род. 1958) — американский писатель.
  (род. 1966) — американский бейсболист и комментатор, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1940) — австралийский пятиборец, участник летних Олимпийских игр (1956).

См. также